Schubnikow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wassiljewitsch Schubnikow (1887–1970), russischer Kristallograph und Mathematiker
 Lew Wassiljewitsch Schubnikow (1901–1937), russischer Physiker

Siehe auch:
 Schubnikow-de-Haas-Effekt